Aulus Postumius Albinus Regillensis, hadvezér az i. e. 5. században
 Aulus Postumius Albinus, az i. e. 242. év consulja
 Aulus Postumius Albinus Luscus, az i. e. 180. év consulja
 Aulus Postumius Albinus, az i. e. 151. év consulja
 Aulus Postumius Albinus, az i. e. 2–1. század fordulóján hadvezér és szónok, az i. e. 99. év consulja

Források